Avid Technology — американская компания, специализирующаяся на аудио- и видеотехнологиях. Основана в 1987 году. Стала публичным акционерным обществом в 1993 году. Штаб-квартира компании находится в Берлингтоне, (штат Массачусетс).

В настоящее время продукция Avid используется в телевизионных программах, фильмах и рекламе.

Нелинейный монтаж 
Нелинейный монтаж это разновидность монтажа, используемая в цифровых системах, когда цифровой источник (например оцифрованный фильм, видео или аудио) используются для создания какого либо готового материала без перестройки исходного файла, а путём создания листа монтажных решений, задающего порядок воспроизведения материала. Программное обеспечение для редактирования считывает список обработок и создаёт новую версию применяя параметры с воспроизведением источника. Этот безопасный способ редактирования является одним из преимуществ цифрового редактирования, по сравнению с редактированием реальной плёнки или магнитной ленты. Фильмы, как правило, редактируют с применением цифрового трансфера во время монтажа. Сначала работают над списком монтажных решений (EDL), затем это всё выводится из программного обеспечения, с использованием автоматизированного оборудования результат фактически растворяется в плёнке. ALE (Avid Log Exchange) формат файла, является базой данной на основе плёнки для передачи информации между системами.

История 
Основанная менеджером по маркетингу компании Apollo Computer Биллом Уорнером, прототип первой цифровой системы нелинейного монтажа (Avid/1) был показан в частных апартаментах в Национальной ассоциации телерадиовещателей на конференции в апреле 1988 года. Avid/1 работал на компьютере Apple Macintosh II, со специальным аппаратным и программным обеспечением собственной разработки AVID.

На выставке NAB в апреле 1989 года Avid/1 был публично представлен. По мнению журналиста и писателя Рассела Эванса, это было «самым большим скачком в истории монтажа со времён Мельеса в начале 1900-х». В начале 1990-х годов, продукция Avid начали заменять такие инструменты как Мовиола, Штенбек и KEM-редакторы, позволяя работать с плёнкой с большей лёгкостью. Первый фильм в котором использовалась технология Avid был «Давайте убьём всех адвокатов» Рона Сенковски вышедший в 1992 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 История компании
 Fun Facts and Dates in Digital Editing 'Firsts'

Технологии кино и видео
Производители звукового оборудования